Лари́са Кузнецо́ва:
 Кузнецова, Лариса Александровна — глава управы Перово.
 Кузнецова, Лариса Андреевна (род. 1959) — советская и российская актриса.
 Кузнецова, Лариса Григорьевна (Куклина; род. 1990) — российская биатлонистка.